Das Dameneinzel der US Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Kim Clijsters, die erneut siegte im Finale gegen Wera Swonarjowa. Für Clijsters war es nach 2005 und 2009 bereits der dritte US-Open-Titel.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2010